

Personen
Ben Collier, Schots golfprofessional
Bert Collier (1907-1942), Brits constructeur en mede-eigenaar van het motorfietsmerk "Matchless"
Charlie Collier (1985-1954), Brits motorcoureur, constructeur en mede-eigenaar van het motorfietsmerk "Matchless"
Edwaert Collier, Nederlands kunstschilder
Elisha Collier, Brits pistoolontwerper
Frederick Collier Bakewell, Engels natuurkundige
Harry Collier (1894-1944), Brits motorcoureur, constructeur en mede-eigenaar van het motorfietsmerk "Matchless"
Henry Herbert Collier (1859-1925), Brits ondernemer en oprichter van het motorfietsmerk "Matchless"
Jacob Collier, Brits muzikant
John Collier (1850-1934), Brits schilder
John Henry Collier (1901-1980), Brits-Amerikaanse schrijver
Laurence Collier, Brits ambassadeur in Noorwegen
Mark Collier, Amerikaans acteur
Paul Collier, Brits econoom
Philip Collier (1873 - 1948), 14e premier van West-Australië

Plaatsen
Collier County, county in Florida
Collier Manor-Cresthaven, plaats in Florida
Collier Row, wijk in Groot-Londen

Overig
Collier (motorfiets)
Suzanne Collier, personage uit de soapserie "Santa Barbara"